Византийская Болгария — период в истории Болгарии, длившийся с 1018 по 1186 год, во время которого её территория находилась под властью Византийской империи.

История 
В 1018 году, после упорной и ожесточённой борьбы, византийский император Василий II Болгаробойца уничтожил Первое Болгарское царство и включил его земли в состав Византии. Болгарская церковь была подчинена Константинопольскому патриарху, а многие знатные болгарские роды были переселены в азиатскую часть империи.

После этого болгары неоднократно предпринимали восстания против византийского владычества — восстание Петра Деляна в 1040-1041, Георгия Вотеха в 1072 году, но все они были подавлены.

Болгарская государственность была восстановлена в 1186 году, благодаря новому, на сей раз успешному восстанию под предводительством братьев Петра и Асеня. Было провозглашено независимое Второе Болгарское царство, а братья стали его царями.

См. также 

 История Болгарии
 Османская Болгария
 Василий II Болгаробойца
 Пётр II Делян

Примечания

Литература 

 Златарски, В. История на българската държава през средните векове, том II: България под византийско владичество, Издателство «Наука и изкуство», София, 1972.
 Литаврин, Г. Болгария и Византия в XI—XII вв., Издательство Академии наук СССР, Москва, 1960.
 Павлов, Пл. Бунтари и авантюристи в Средновековна България, Издателство «Абагар», Велико Търново 2000, ISBN 954-427-423-5

Государства в истории Болгарии
История Византии